Natalia – imię żeńskie
 Natalia – pierwszy album Natalii Kukulskiej
 Natalia Rodriguez Galego – hiszpańska piosenkarka, występująca jako Natalia
 Natalia – ukraińska mniszka prawosławna

 W Polsce

 Natalia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Natalia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów
 Natalia – dawna gromada

 W Stanach Zjednoczonych
 Natalia – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Medina

 W Afryce
 Republika Natalii - dawne państwo burskie

Zobacz też 
 Natali